Damallsvenskan 2018 var den 30. sæson i den svenske topfodboldliga for kvinder, Damallsvenskan. Den begyndte den 14. april 2018 og sluttede den 27. oktober samme år. Linköpings FC  var forsvarende mestre, de vandt Damallsvenskan 2017.

Piteå IF vandt det svenske mesterskab for første gang.

Stillingen

Topscorere
.

Referencer 

Fodbold i 2018
2018